Владимир Петрович Вольдо (1889, Одесский уезд, Одесская губерния, Российская империя — ????) — русский и советский актёр, матрос и сценарист, Член Московского общества драматических писателей и оперных композиторов.

Биография 
Родился в 1889 году в Одесском уезде. Сначала работал матросом, затем был призван в ряды Красной Армии, где он командовал частями. В 1912 году начал свою литературную деятельность, а в 1917 году пришёл в кино в качестве актёра и сценариста. С 1925 по 1926 год занимал должность секретаря Одесского общества писателей. Дальнейшая судьба неизвестна.

Фильмография

Сценарист 
 1917 — Кровавая шутка
 1928 —
 Бенефис клоуна Жоржа
 Жемчужина Семирамиды
 1930 — Гость из Мекки
 1931 — Рождение героини

Литература 
 Сценаристы советского художественного кино 1917—1967.

Актёры России
Актёры СССР
Матросы (СССР)
Сценаристы России
Сценаристы СССР